Utrecht steht für:
 Utrecht, Stadt in den Niederlanden
 Provinz Utrecht, Provinz der Niederlande
 Utrecht (Südafrika), Stadt in Südafrika

Utrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Utrecht, siehe Georgius Trajectinus
 Van Utrecht

Siehe auch:
 Uetrecht